Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1911 года — 2-й турнир чемпионата Европы под эгидой ЛИХГ, проходивший с 15 по 17 февраля 1911 года в Берлине, Германия. Впервые матчи чемпионата проводились на искусственном льду. К началу чемпионата парижский ювелир Ахиллес Дорвилль изготовил переходящий кубок, стоимость которого составляла 500 франков. Как было объявлено, кубок будет навечно отдан команде, которая первой сумеет выиграть чемпионат три раза подряд.

Для участия в своём первом чемпионате игроки сборной Богемии частично оплачивали расходы из своего кармана, а также использовали публичный сбор средств. Они прибыли на турнир ночью накануне турнира в спальных вагонах третьего класса, в которых было весьма прохладно. Несмотря на всё это, богемцы на следующий день сумели сначала сокрушить сборную Швейцарии — 13:0, а затем уже и победить немцев. Хоккеисты Богемии первые на континенте сумели показать настоящую командную игру. Лучшим в их составе стал капитан Ярослав Ярковски, забросивший 9 шайб и ставший лучшим бомбардиром турнира.

Победа богемцев стала сенсацией для хоккейной Европы, помнившей их провал двухлетней давности на турнире в Шамони. Их успех был тем более удивителен, что они были единственной командой, не имевшей в своей стране постоянной ледовой площадки, и полностью зависящей от капризов погоды (например, в Берлине было три искусственных поля). Единственным обстоятельством, сыгравшим богемцам на руку, была холодная зима, позволившая им тренироваться в течение трёх недель перед началом чемпионата. Впрочем, годом ранее, именно из-за полного отсутствия льда, сборная Богемии пропустила первый чемпионат Европы в Монтрё.

Одновременно с чемпионатом Европы в Берлине прошёл и четвёртый конгресс ЛИХГ, на котором в свои ряды была принята Россия, которую представлял московский клуб «Сокольники». Однако российская делегация не имела четкого представления о каком хоккее шла речь, предполагая что становится членом Федерации по хоккею с мячом. Спустя полгода, 25 сентября 1911 года Россия была исключена из ЛИХГ за бездеятельность. Также на этом конгрессе ЛИХГ решил, что со следующего сезона все соревнования, проводимые по его эгидой будут проходить по канадским правилам.

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1911
Чемпионаты Европы в 1911 году
Чемпионаты Европы в Германии
Февраль 1911 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Спорт в Германии в 1911 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии